Швейцарская Суперлига 2016/2017 (; по спонсорскому контракту называется Райффайзен Суперлига) — 120-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания. Чемпионский титул защищает клуб «Базель».

По итогам предыдущего сезона в Челлендж-лигу вылетел «Цюрих», занявший в Суперлиге последнее 10-е место. Его место заняла «Лозанна», победитель Челлендж-лиги 2015/2016.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Спорт в Швейцарии в 2017 году